Олег Леонтьев:
 Леонтьев, Олег Валентинович  (род. 1963) —  российский эксперт в области законодательства о здравоохранении.
 Леонтьев, Олег Константинович (1920—1988) — советский геоморфолог.
 Леонтьев, Олег Юрьевич (род. 1970) — советский, белорусский и российский хоккеист, тренер.